Юханна ибн Юсуф ибн Харис ибн ал-Батрик ал-Касс (ум. ок. 980) — христианский священник, известный учёный. Работал в Хамадане. Переводил на арабский язык труды греческих философов и математиков. Ал-Бируни в своей «Минералогии» сообщает, что ибн Юсуф определял удельные веса разных минералов.

Написал «Книгу о рациональных и иррациональных величинах», «Книгу о доказательстве того, что если прямая линия пересекает две другие прямые, лежащие в одной плоскости, то два внутренних односторонних угла меньше двух прямых углов», «Книгу о делении прямой линии пополам».

Литература 

 Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII-XVII вв.). В 3 т. М.: Наука, 1983.
 Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 1967.
 Розенфельд Б. А., Юшкевич А. П. Теория параллельных линий на средневековом Востоке. М.: Наука, 1983.

Персоналии по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики средневекового Востока
Математики X века